C31 ou C-31 peut se référer à :
 Autoroute espagnole C-31 ;
 HMS C31, un sous-marin de la Royal Navy ;
 Sauber C31, une formule 1 de l'équipe Sauber ;
 Tumeur maligne des sinus de la face, d'après la Classification internationale des maladies.
 La nébuleuse de l'étoile flamboyante dans la constellation du Cocher, notée C31 au catalogue de Caldwell.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres